Michalik oder Michalík ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Michalik (* 1982), französisch-britischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Jan Michalik (1948–2022), polnischer Ringer
 Józef Michalik (* 1941), polnischer Erzbischof von Przemyśl
 Kerstin Michalik (* 1963), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Lubomir Michalik (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Marian Michalik (1947–1997), polnischer Maler
 Martin Michalik (* 1983), deutscher Politiker (CDU)
 Monika Ewa Michalik (* 1980), polnische Ringerin
 Peter Michalík (* 1990), slowakisch-tschechischer Schachgroßmeister
 Rastislav Michalík (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Regina Michalik (* 1958), deutsche Politikerin (Grüne)
 Sieglinde Michalik (1950–2018), deutsche Richterin und Verfassungsrichterin
 Steve Michalik († 2012), US-amerikanischer Bodybuilder
 Timo Michalik (* 1974), deutscher Unternehmer und Buchautor

Siehe auch:
 Michalk
 Michallik
 Mihalik
 Michalek